ARM kan syfta på:

 ARM – landskod (ISO 3166-1) för Armenien
 ARM – IATA:s kod för en flygplats i Armidale, New South Wales, Australien, se Armidale Airport
 ARM – nationalitetsmärken för motorfordon från Armenien
 ARM Holdings – ett brittiskt elektronikföretag
 ARM (processorarkitektur) – en 32- och 64-bitars RISC-arkitektur utvecklad av ARM Holdings

Se även
 Arm (olika betydelser) – flera